El término Verdú puede hacer alusión a:

Lugares 
 Verdú, Municipio del Cataluña, .
 Castillo de Verdú, edificio emblemático de la villa del mismo nombre.

Personas 
 José María Sánchez-Verdú, compositor español de música clásica.
 José Joaquín Moreno Verdú, futbolista español.
 Mireia Verdú, actriz española.
 Joan Verdú, futbolista español.
 Maribel Verdú, actriz española.
 Vicente Verdú, escritor español.